Minas (departement van Córdoba), een departement in de Argentijnse provincie Córdoba.
 Minas (departement van Neuquén), een departement in de Argentijnse provincie Neuquén.